Секционная кривизна — один из способов описания кривизны римановых многообразий.

Определение

Секционная кривизна — это функция , которая зависит от секционного направления  в точке  (то есть двумерной плоскости в касательном пространстве в ). Она равна гауссовой кривизне поверхности, образованной экспоненциальным отображением, измеренной в точке .

Свойства

Если  — два линейно независимых вектора в , то
   где  
а  обозначает преобразование кривизны. 
Эту формулу можно переписать следующим образом

Следующая формула показывает, что секционная кривизна описывает тензор кривизны полностью:
 
 
 
 более простой форме, используя частные производные:
 

Теорема сравнения Топоногова приводит условие на углы треугольника в римановом многообразии эквивалентное ограниченности его секционной кривизны некоторой постоянной.

Риманова (и псевдориманова) геометрия